Cyrus steht für:
 lateinische Namensform von Kyros, siehe Kyros (Name)
 Cyrus von Alexandria, christlicher Märtyrer, siehe Cyrus und Johannes
 (7209) Cyrus, Asteroid
 Cyrus (Server), ein Open-Source-E-Mail-Server
 Cyrus (Film), US-amerikanische Komödie (2010)
 Cyrus Audio, britischer Audiotechnikhersteller
 Cyrus Technology, deutscher Mobiltelefonhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cyrus (Minnesota), im Pope County
 Cyrus (Missouri), im Stoddard County
 Cyrus (Pennsylvania), im Venango County
 Cyrus (West Virginia), im Wayne County

Cyrus ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham C. Cyrus, vincentischer Politiker
 Andy Cyrus (* 1976), englischer Fußballspieler
 Billy Ray Cyrus (* 1961), US-amerikanischer Country-Sänger und Schauspieler
 Braison Cyrus (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 Brandi Cyrus (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin
 Daneil Cyrus (* 1990), Fußballspieler aus Trinidad und Tobago
 Hannelore Cyrus (1935–2020), deutsche Sozialwissenschaftlerin und Historikerin
 Heinz Cyrus (1936–1965), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Josef Cyrus (* 1947), polnischer Filmregisseur, Kameramann und Drehbuchautor
 Karin M. Eichhoff-Cyrus (* 1949), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Leticia Tish Cyrus (* 1967), US-amerikanische Film-Produzentin
 Lieselore Cyrus (* 1951), deutsche Diplomatin
 Martin Cyrus (* 1952), deutscher Filmkomponist
 Miley Cyrus (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Noah Cyrus (* 2000), US-amerikanische Schauspielerin
 Ron Cyrus (1935–2006), US-amerikanischer Politiker
 Trace Cyrus (* 1989), US-amerikanischer Rockgitarrist

Siehe auch:
 CyrusOne
 Kyros
 Syrus
 Zyrus